De Eucentrosaura zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Ceratopia.

In 2017 bleek het Kentaro Chiba, Michael J. Ryan, Federico Fanti, Mark A. Loewen en David C. Evans dat Medusaceratops samen met enkele andere soorten een basale positie had in de Centrosaurinae, buiten een klade vallend bestaande uit de Centrosaurini en de Pachyrhinosaurini. Daarom leek het ze nuttig die laatste klade een eigen naam te geven: de Eucentrosaura, de "ware centrosauren".

Ze definieerden Eucentrosaura als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Centrosaurus apertus en Pachyrhinosaurus canadensis; en al diens nakomelingen. De groep bestaat uit vormen uit het latere Campanien, aan het eind waarvan ze uitstierven.

Het volgende kladogram toont de evolutionaire stamboom die in de studie uit 2017 gevonden werd.

Literatuur
Kentaro Chiba, Michael J. Ryan, Federico Fanti, Mark A. Loewen & David C. Evans, 2017, "New material and systematic re-evaluation of Medusaceratops lokii (Dinosauria, Ceratopsidae) from the Judith River Formation (Campanian, Montana)", Journal of Paleontology. 

Ceratopia